90-й меридиан западной долготы — линия долготы, отстоящая от Гринвичского меридиана на 90 градусов к западу, проходящая от Северного полюса через Северный Ледовитый океан, Северную Америку, Антарктический океан к Южному полюсу и образующая ортодромию со 90-м меридианом восточной долготы.

Начиная с Северного полюса и в южном направлении к Южному полюсу 90-й меридиан западной долготы проходит через:

Дополнительные факты 

На территории США, в точке  меридиан проходит через «точку 45×90»; ту же «точку» меридиан пересекает в Тихом океане под .

См. также 
 89-й меридиан западной долготы
 91-й меридиан западной долготы

Долгота